Нильссон или Нилссон () — германоязычная (шведская) фамилия.

Известные носители

А 
 Нильссон, Август (1872—1921) — шведский легкоатлет.
 Нильссон, Ада (1872—1964) — шведский врач и общественный деятель.
 
 Нильссон, Аллан (1899—1949) — шведский шахматист, мастер, неоднократный чемпион Швеции.
 Нильссон, Андерс (род. 1990) — шведский хоккейный вратарь.
 Нильссон, Андерс (кёрлингист) (род. 1957) — шведский кёрлингист.
 Нильссон, Андреас (род. 1990) — шведский гандболист.
 
 Нильссон, Антон (род. 2004) — шведский футболист.
 Нильссон, Арне (род. 1962) — датский гребец-каноист.
 Нильссон, Арто (1948—2019) — финский боксёр.

Б 
 Нильссон, Барбро (1899—1983) — шведская художница по текстилю и дизайнер.
 Нильссон, Бенгт (1934—2018) — шведский прыгун в высоту.
 Нильссон, Биргит (1918—2005) — шведская оперная певица (сопрано).
 Нильссон, Бу (1937—2018) — шведский композитор.

В 
 Нильссон, Вера (1888—1879) — шведская художница.
 Нильссон, Виллиам (род. 2004) — шведский футболист, нападающий.

Г 
 Нилссон, Гарри (1941—1994) — американский музыкант и композитор.
 
 Нильссон, Густав (род. 1997) — шведский футболист.

Д 
 Нильссон, Давид (род. 1987) — шведский легкоатлет.
 Нилссон, Дэйв (род. 1969) — австралийский бейсболист и тренер.

З 
 Нильссон, Зандор (1913—1973) — шведский шахматист, международный мастер ИКЧФ.

И 
 Нильссон, Ивар (род. 1933) — шведский конькобежец.
 Нильссон, Ида (1840—1920) — шведский скульптор.
 Нильссон, Ингеборг (1924—1995) — норвежская фигуристка-одиночница.
 Нильссон, Ингер (род. 1959) — шведская актриса.

Й 
 Нильссон, Йенни (род. 1972) — шведская женщина-политик.
 Нильссон, Йёран (1941—2007) — шведский дирижёр и пианист.
 Нильссон, Йоаким (род. 1966) — шведский футболист, защитник.
 Нильссон, Йоаким (футболист, 1994) (род. 1994) — шведский футболист.
 Нильссон, Йонни (1943—2022) — шведский конькобежец.

К 
 Нильссон, Кайса (род. 1982) — шведская ориентировщица, призёр чемпионатов мира и Европы по спортивному ориентированию.
 Нильссон, Карл-Эрик (1922—2017) — шведский борец греко-римского стиля, чемпион и двукратный призёр Олимпийских игр.
 Нильссон, Кент (род. 1958) — шведский хоккеист.

Л 
 Нильссон, Леопольдо Торре (1924—1978) — аргентинский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Нильссон, Лассе (род. 1982) — шведский футболист.
 Нильссон, Лина (род. 1987) — шведская футболистка, защитник.
 Нильссон, Лукас (род. 1996) — шведский гандболист, выступает за немецкий клуб ГК Киль и сборную Швеции.

М 
 Нильссон, Май (1921—2009) — шведская горнолыжница.
 Нильссон, Май-Бритт (1924—2006) — шведская актриса театра и кино.
 Нильссон, Малькольм (род. 1993) — шведский футболист.
 Нильссон, Мария (род. 1979) — шведский политик.
 Нильссон, Маркус (род. 1991) — шведский легкоатлет-многоборец.
 Нильссон, Мартин (1874—1967) — шведский филолог, исследователь классической мифологии и религии.
 Нильссон, Матильда (1844—1923) — шведская художница.
 Нильссон, Маттиас (род. 1982) — шведский биатлонист.

Н 
 Нильссон, Нильс (1936—2017) — шведский хоккеист, центральный нападающий.

О 
 Нильссон, Отто (1879—1960) — шведский легкоатлет, призёр Олимпийских игр 1908 года.

П 
 Нильссон, Патрик (род. 1982) — шведский хоккеист с мячом, трёхкратный чемпион мира.
 Нильссон, Пер (род. 1982) — шведский футболист, центральный защитник.
 Нильссон, Пер Элис Альберт (1890—1964) — шведский гимнаст, чемпион Олимпийских игр 1912 года.

Р 
 Нильссон, Роб (род. 1939) — американский независимый режиссёр и сценарист.
 Нильссон, Роберт (род. 1985) — шведско-канадский хоккеист.
 Нильссон, Роланд (род. 1963) — шведский футболист, защитник.

С 
 Нилссон, Сандра (род. 1986) — американская фотомодель шведского происхождения.
 Нильссон, Свен (1787—1883) — шведский зоолог и археолог.
 Нильссон, Свен (биатлонист) — шведский биатлонист, неофициальный чемпион мира 1958 года в эстафете.
 Нильссон, Себастиан (род. 2003) — шведский футболист.
 Нильссон, Сигурд (род. 1938) — шведский лыжник.
 Нильссон, Стеллан (1922—2003) — шведский футболист, играл на позиции полузащитника.
 Нильссон, Стина (род. 1993) — шведская лыжница.
 Нильссон, Сусанне (род. 1960) — датская пловчиха.

Т 
 Нильссон, Тор (1919—1989) — шведский борец греко-римского стиля, серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион Швеции.
 Нильссон, Турбьёрн (род. 1954) — шведский футбольный нападающий и тренер.

У 
 Нильссон, Ульф (род. 1978) — шведский певец и автор песен.

Х 
 Нильссон, Хенрик (род. 1976) — шведский гребец-байдарочник.
 Нилссон, Хильда (1876—1917) — шведская преступница, серийная убийца.

Э 
 Нильссон, Эбба Туве Эльса (более известная как Туве Лу; род. 1987) — шведская певица и автор песен.
 Нильссон, Эверт (1894—1973) — шведский легкоатлет-многоборец.
 Нильссон, Эмма (род. 1993) — шведская биатлонистка.
 Нильссон, Эрик (1916—1995) — шведский футболист, защитник.
 Нильссон, Эрнст (1891—1971) — шведский борец вольного и греко-римского стилей.

Ю 
 Нильссон, Юсефин (1969—2016) — шведская певица и актриса.
 Нильссон, Юэль (род. 1994) — шведский футболист.

Составные фамилии 
 Дамнянович-Нильссон, Александр (род. 2002) — шведский футболист.
 Нильссон-Бреннстрем, Мони (род. 1955) — шведская писательница.
 Мюллер-Нильссон, Дитхельм (род. 1929) — немецкий музыкальный педагог и пианист.

См. также 
 Нильсон
 Нильс